Мясная лавка — место для реализации мяса.

 Мясная лавка — место на базаре или на рынке
 Мясная лавка — мясной прилавок
 «Мясная лавка» — магазин, торговое предприятие
 «Деликате́сы» () — кинофильм, известный в российском кинопросмотре под названием «Мясная лавка».